Garay tér a következőket jelentheti:

 Garay tér, Budapest
 Garay tér, Szekszárd